Filip Vujanović, de eerste president van Montenegro sinds dit land zich afsplitste van Servië en Montenegro
Svetlana Vujanović, zijn echtgenote
 Milja Vujanović, een Servisch actrice